Localidades
Erwin (Nova Iorque)
Erwin (Carolina do Norte)
Erwin (Dakota do Sul)
Erwin (Tennessee)

Desambiguação